American Basketball League I, la primera lliga professional de basquetbol als Estats Units (1925-1955)
 American Basketball League II, una lliga professional de basquetbol que intentà competir amb l'NBA (1961-1963)
 American Basketball League III, una lliga femenina de basquetbol (1996-1998)